Игры в Группе G на чемпионате мира 2002 года проходили с 3 по 13 июня 2002 года. Группа состоит из Италии, Хорватии, Мексики и Эквадора.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в Группе D, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем Группы D.

Время указано местное (UTC+9).

Хорватия — Мексика

Италия — Эквадор

Италия — Хорватия

Мексика — Эквадор

Мексика — Италия

Эквадор — Хорватия 

Г